Mala ist:

 Mala (Gebetskette), eine im Hinduismus und Buddhismus gebräuchliche Gebetskette
 málà (麻 辣) bezeichnet eine Art, in der chinesischen Küche Speisen zu würzen, sodass sie scharf und prickelnd sind, siehe Szechuanpfeffer
 anderer Name für das Zottel-Hasenkänguru
 anatomisch-lateinisch für Wange 
in der Antike:
 Mala (Kolchis), eine Stadt in Kolchis, nach Skylax Geburtsort der Medea
 Mala (Paphlagonien), ein Berg in der Gegend von Gangra, dem heute türkischen Çankırı

in der Geografie:
 Mala (Donau), ein kleiner Nebenfluss der Donau in Rumänien
 Mala (Nepal), ein Dorf im Distrikt Kaski in Nepal
 Mala (Kerala), eine Stadt im Bundesstaat Kerala in Indien
 Distrikt Mala, ein Distrikt in der Provinz Cañete in Peru mit Verwaltungssitz Mala (Peru)
 Mala (Sagaing), ein Dorf in der Sagaing-Division im nordwestlichen Burma
 Mala (Tonga), eine Insel der Tonga-Inseln
 Malå in Schweden mit der gleichnamigen Gemeinde Malå (Gemeinde)
 Mała, ein Dorf in Polen
 Mala (Lanzarote), ein Dorf im Norden von Lanzarote, Kanarische Inseln, Spanien.
 aramäischer Name des Dorfes Maalula in Syrien
 Mala, sardischer Name der Gemeinde Mara in der Provinz Sassari auf Sardinien, Italien
 Mala (Zentralafrikanische Republik), Ortschaft in der Zentralafrikanischen Republik
 Malá (weibliche tschechische Form für klein), Namenszusatz bei vielen Orten

Vorname einer Person:
 Mala Emde (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Mala Kachalla (1941–2007), Gouverneur von Borno in Nigeria
 Mala Powers (1931–2007), amerikanische Schauspielerin
 Mala Sen (1947–2011), indische Schriftstellerin und Aktivistin
 Mala Sinha (* 1936), indische Schauspielerin
 Mala Zimetbaum (1922–1944), jüdische Widerstandskämpferin aus Belgien

Familienname einer Person:
 Dana Malá (* 1959), tschechische Badmintonspielerin
 Esat Mala (* 1998), kosovarischer Fußballspieler
 Hilde Mala-Reiwald (1895–1993), deutsch-schweizerische Künstlerin
 Matthias Mala (* 1950), deutscher Autor und Künstler
 Ljubow Mala (1919–2003), ukrainische Medizinerin
 Noël Mala (1901–1964), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kasongo
 Ray Mala (1906–1952), amerikanischer Schauspieler
 Veronika Malá (* 1994), tschechische Handballspielerin

Siehe auch:
 Río Mala, ein Fluss in Peru, der bei der gleichnamigen Stadt in den Pazifik mündet
 Mahla
 Malla
 Via Mala